Э́мили Хэ́мпшир (, род. 29 августа 1981, Монреаль, Квебек, Канада) — канадско-американская актриса, известная по ролям в телесериале «12 обезьян» и фильмах «Космополис» Дэвида Кроненберга и «мама!» Даррена Аронофски.

Ранние годы 
Хэмпшир родилась и выросла в Монреале, Квебек. Она заинтересовалась актёрством в 11 лет, после посещения мюзикла «Отверженные» вместе с матерью. В возрасте 16 лет она переехала в Торонто. Она прошла прослушивание и была принята в Американскую академию драматического искусства, но из-за конфликта с расписанием съемок, в которых участвовала, была вынуждена забрать документы.

Карьера 
Хэмпшир начала свою актёрскую карьеру на канадском телевидении в сериале «Боишься ли ты темноты?». С тех пор она появилась в более сорока телевизионных проектах Канады. На большом экране она снялась в фильме 1998 года «Парень встречает девушку». Роли в фильмах «Проблема со страхом» (2003), «Кровь» (2004) и «Снежный пирог» (2006) принесли ей номинации на высшую канадскую премию «Джини». Хэмпшир также получила премию «Джемини» за второстепенную роль в ситкоме «Сделано в Канаде» (1998—2001).

В 2009 году Хэмпшир исполнила роль Алексанры в фильме «Троцкий», который был впервые представлен на кинофестивале в Торонто и стал лауреатом международных фестивалей в Софии, Токио и Галифаксе.

Хэмпшир сыграла главные роли в нескольких независимых фильмах. В 2012 году она сыграла ведущую роль в хорошо принятой критиками комедии «Секс и ничего лишнего», а также появилась в фильме Дэвида Кроненберга «Космополис». В 2013 году Хэмпшир взяла на себя второстепенную роль в сериале «Копы-новобранцы», ставшей для неё дебютной на американском телевидении. В 2014 году она получила эпизодическую роль в телевизионной адаптации фильма «12 обезьян»: роль женской версии персонажа Брэда Питта. В 2015 году она была повышена до актрисы основного состава. Начиная с 2015 года, она также исполняет одну из главных ролей в ситкоме «Шиттс Крик».

В 2018 году Хэмпшир сыграла в фильме Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» с Китом Харингтоном в главной роли.

Личная жизнь 
В 2006 году Хэмпшир вышла замуж за Мэттью Смита, бывшего футболиста и ныне агента в компании по поиску талантов «William Morris Endeavor». Они развелись в 2014 году. В сентябре 2018 года стало известно, что Хэмпшир состоит в отношениях с автором песен и певицей Тедди Гайгер. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В июне 2019 года стало известно, что Хэмпшир и Гайгер расторгли помолвку.

Хэмпшир — пансексуалка.

В 2007 году Хэмпшир переехала в Лос-Анджелес. Она стала натурализованной гражданкой США в сентябре 2014 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады
Киноактрисы США
Лауреаты премии «Джемини»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале